verschillende bergen, waaronder:
 Cathedral Peak (Californië), een 3327 meter hoge berg in de Sierra Nevada in de Amerikaanse staat Californië
 Cathedral Peak (Zuid-Afrika), een 3004 meter hoge vrijstaande berg in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal

Zie ook 
 Cathedral Mountain (doorverwijspagina)
 Cathedral Range, een bergketen in de Sierra Nevada
 Cathedral Rock (doorverwijspagina)